

События 
 В Японии началось крестьянское движение (до 855) в провинции Муцу.
 Гваселете. Мухаммад I наносит поражение Ордоньо I.
 11 июля — мученичество священника Абандо.
 Викинги сожгли Анжер, ограбили Блуа, но Шартр и Орлеан дали им отпор.
 Даны совершили нападение на Фризию.
 Буддийское государство Пала с центром в Бенгали возглавил Нараянапала. Постепенно Пала начинает приходить в упадок под натиском Пратихары.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 854 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 854 году
 11 июля — Абундий Кордовский.
 Хорик I

См. также